Kirkow ist der Familienname folgender Personen:

Georgi Kirkow (1867–1919), bulgarischer Politiker, Gewerkschafter, marxistischer Publizist und Schriftsteller
Iwan Kirkow (1932–2010), bulgarischer Maler und Illustrator
Wassil Kirkow (1870–1931), bulgarischer Schauspieler